Ма́лый Таз — название нескольких рек в России. Может означать:
 Малый Таз — река в России, протекает по территории Красноселькупского района Ямало-Ненецкого автономного округа и Туруханского района Красноярского края.
 Малый Таз — река в России, протекает в Таштагольском районе Кемеровской области.
 Малый Таз — река в России, в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

См. также 
 Малый таз